Góra Redena:
 Góra Redena (niem. Redensberg) – wzgórze i kolonia górnicza w Tarnowskich Górach,
 Góra Redena (niem. Redenberg) – wzgórze (Góra Wyzwolenia) w Chorzowie (Królewskiej Hucie).